Eitner ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Eitner (1903–1944), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Charlie Eitner (* 1952), deutscher Gitarrist
 Christian Eitner (* 1966), deutscher Komponist, Musiker und Musikproduzent
 Ernst Eitner (1867–1955), deutscher Maler
 Felix Eitner (* 1967), deutscher Schauspieler
 Gertrud Eitner, geborene Keßler (1880–1955), deutsche Lehrerin und Politikerin (CSVD)
 Karl Eitner (1805–1884), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Lorenz Eitner (1919–2009), österreichischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Martha Eitner (1851–1912), deutsche Schriftstellerin
 Martina Eitner-Acheampong (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Robert Eitner (1832–1905), deutscher Musikwissenschaftler
 Wilhelm Eitner (1843–1921), österreichischer Chemiker

Siehe auch:
 Eidner